Fallenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Fallenbach (Echaz), rechter Zufluss der Echaz vor Wannweil, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Fallenbach (Laudenauer Bach), ein Zufluss des Laudenauer Bachs im Gebiet der hessischen Gemeinde Reichenbach (Lautertal)
 Fallenbach (Nonnenbach), Oberlaufname Langenmoosbach, rechter Zufluss des Nonnenbachs in Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Fallenbach (Rotfisch), ein Zufluss des Riedbachs/Rotfisch im Gebiet der bayerischen Gemeinde Obermaiselstein
 Fallenbach (Vierwaldstättersee), ein Zufluss des Vierwaldstättersees im Gebiet der Schweizer Ortschaft Brunnen SZ
 Fallenbach (Walensee), nordöstlicher Zufluss des Walensees bei Lehni, Gemeinde Amden, Wahlkreis See-Gaster, Kanton St. Gallen

Orte:
 Fallenbach (Ingenbohl), westlichster Weiler der Schweizer Ortschaft Brunnen SZ
 Fallenbach (Egg), ein Weiler der Gemeinde Egg im österreichischen Bundesland Vorarlberg
 Fallenbach (Westerwald), ein Weiler im rheinland-pfälzischen Westerwald

Siehe auch:
 Fallbach (Begriffsklärung)
 Fällbach (Begriffsklärung)